Leuchtturm Wangerooge steht für folgende Gebäude auf der Insel Wangerooge, Landkreis Friesland, Niedersachsen:

 Alter Leuchtturm Wangerooge
 Neuer Leuchtturm Wangerooge